Айрин (Ирен) Кара (; ) — американская актриса и певица 1980-х годов. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

Биография 
Родилась 18 марта 1959 года в Бронксе (Нью-Йорк, США), полное имя Irene Cara Escalera Её отец Гаспар Кара был пуэрториканцем, а мать, Луиза, имела кубинские корни. У Айрин было двое братьев и две сестры. В возрасте трёх лет она вошла в число пяти финалистов конкурса 'Little Miss America', а в пять лет уже играла одним пальцем на пианино. Затем серьёзно изучала музыку, танцы и актёрское искусство, в 1970-х годах участвовала в бродвейских постановках, в телесериалах и шоу.

В 1986—1991 гг. была замужем за голливудским каскадёром Конрадом Палмизано.

За участие в фильме Слава в 1981 году была номинирована на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в музыкальном фильме». Получила премию «Image» Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) 1982 года за исполнение роли Сисси Лавджой в телефильме «Сестра, сестра». Пик карьеры наступил для неё в 1983 году, когда она записала титульную песню для фильма «Танец-вспышка» (): «Flashdance... What a Feeling», которую она написала в соавторстве с Джорджо Мородером и Китом Форси. Кара написала слова в тот момент, когда ехала в нью-йоркскую студию в автомобиле вместе с Форси, а Мородер сочинил музыку. В 1983—1984 гг выиграла несколько престижных музыкальных наград:
 премию «Оскар» за лучшую песню к фильму (1983)
 премию Грэмми за лучший женский поп-вокал (1984)
 «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню (1984)
 премию «Выбор народа» за лучшую песню из кинофильма (1984)
 American Music Award в категориях Best R&B Female Artist и Best Pop Single of the Year.
Кара умерла в своём доме во Флориде 25 ноября 2022 года в возрасте 63 лет.

Дискография

Студийные альбомы

Саундтреки

Синглы

Фильмография 
 Aaron Loves Angela (1975)
 Apple Pie (1976)
 Sparkle (1976)
 Слава (1980)
 Killing 'em Softly (1982)
 Вашингтонское такси (1983)
 City Heat (1984)
 Ужасная ошибка (1985)
 Busted Up (1986)
 Caged In Paradiso (1990)
 China Cry (1991) (только пение)
 The Magic Voyage (1992) (озвучивание)
 Белоснежка 2: И жили они счастливо (1993) (озвучивание)
 Downtown: A Street Tale (2007)

Телевизионные работы 
 :en:Love of Life
 The Electric Company
 :en:What's Happening!! sea.2, ep.1 «Rerun Gets Married»
 :en:Roots: The Next Generations
 :en:Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones
 Sister, Sister
 :en:For Us the Living: The Medgar Evers Story
 Bustin' Loose
 :en:Gabriel's Fire
 Gone Country Season 2

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии «Грэмми»
Авторы-исполнители США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-певцы США
Актрисы мюзиклов США
Музыканты в жанре диско
Поп-вокалисты США
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа